Тодор Милев може да се отнася за:

 Тодор Милев (?-1880) български революционер от Македония
 Тодор Милев (р. 1947) български офицер, генерал-майор